Bakersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bakersville (Connecticut), im Litchfield County
 Bakersville (Florida), im St. Johns County
 Bakersville (Maryland), im Washington County
 Bakersville (Michigan), im Allegan County
 Bakersville (New Jersey), im Mercer County
 Bakersville (Mitchell County, North Carolina)
 Bakersville (Rutherford County, North Carolina)
 Bakersville (Ohio), im Coshocton County
 Bakersville (Cambria County, Pennsylvania)
 Bakersville (Somerset County, Pennsylvania)